Ленни () — английское имя (сокращение от Леонард), а также фамилия.

Известные персоналии 

 Ленни, Барбара (род. 1984) — испанская актриса
 Ленни, Энгус (род. 1930) — шотландский актёр.

См. также 
 Ленни (фильм)

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки